Folgende Spiral-Galaxien heißen mit Trivialnamen Feuerradgalaxie (engl. Pinwheel):
 Feuerradgalaxie Messier 101 
 Südliche Feuerradgalaxie Messier 83.
 Whirlpool oder Feuerradgalaxie Messier 51